Le château de Chanteloup désigne plusieurs châteaux en France :
 le château de Chanteloup en Charente
 le château de Chanteloup en Indre-et-Loire
 le château de Chanteloup à Chanteloup dans la Manche
 le château de Chanteloup à Sillé-le-Philippe dans la Sarthe
 le château de Chanteloup à Vallon-sur-Gée dans la Sarthe
 le château de Chanteloup à Saint-Germain-lès-Arpajon (à proximité d'Arpajon).

Chanteloup